Shelley kan syfta på:

Shelley (låt av Håkan Hellström) – en låt av den svenska artisten Håkan Hellström på albumet 2 steg från Paradise
 Shelley (film) – en dansk film från 2016
Shelley – en krater på Merkurius, se  Lista över kratrar på Merkurius
Blues för Mr Shelley – bok av den svenska författaren Stig Claesson

Geografi

England
 Shelley, Essex
 Shelley, Suffolk, ort
 Shelley, West Yorkshire

USA
 Shelley, Idaho

Personer

Efternamn
 Adrienne Shelly (1966–2006), amerikansk skådespelare, manusförfattare och regissör
 Barbara Shelley (1932–2021), brittisk skådespelare
 Burke Shelley (1950–2022), brittisk basist och sångare
 Carole Shelley (1939–2018), brittisk skådespelare verksam i USA
 Jody Shelley (född 1976), kanadensisk ishockeyspelare
 Mary Shelley (1797–1851), brittisk roman- och novellförfattare
 Percy Bysshe Shelley (1792–1822), engelsk författare och poet
 Pete Shelley (1955–2018), brittisk sångare och musiker
 Steve Shelley (född 1963), amerikansk trummis

Förnamn
Shelley Berkley,  amerikansk demokratisk politiker
Shelley Duvall, amerikansk skådespelerska
Shelley Hack, amerikansk skådespelerska 
Shelley Long, amerikansk skådespelerska
Shelley Moore Capito, amerikansk republikansk politiker
Shelley Winters, amerikansk skådespelerska

Se även
 Shelley (auktor)

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Kvinnonamn